Shake (v. engl. shake schütteln) bezeichnet:
 kurz für Milchshake, ein Getränk
 Shake (Fahrgeschäft), ein Rundfahrgeschäft des niederländischen Hersteller Mondial Rides
 Shake (Musik), eine besondere Spieltechnik bei Blechblasinstrumenten
 Shake (Radiosendung), eine Radiosendung im Schweizer Radio Virus
 Shake (Software), ein Compositing-Programm der Firma Apple Computer
 Shake (Softwareentwicklung), ein Softwareentwicklungswerkzeug, ein sog. Build-System 
 Shake (Tanz), ein Tanz
 Shake (Zeiteinheit), veraltetes Zeitmaß
 shake!, ein Veranstaltungszelt in Berlin

Shake ist der Familienname folgender Personen:
 Christi Shake (* 1980), US-amerikanisches Model, Playmate und Schauspielerin

Shake ist der Künstlername folgender Personen:
 Anthony „Shake“ Shakir (* 1966) US-amerikanischer Techno- und Houseproduzent
 070 Shake (Danielle Balbuena; * 1997), US-amerikanische Rapperin